Марья́нник лугово́й () — однолетнее травянистое растение, вид рода  семейства .

Ботаническое описание 

Растение 15—30(60) см высотой.

Стебель голый или в верхней части опушённый редкими, короткими, белыми, обращёнными вниз волосками, прямой, простой или ветвистый, с 1—2 парами тонких ветвей.

Листья яйцевидно-ланцетные или линейно-ланцетные, 4—9 см длиной и 0,5—1,2 см шириной, длинно заострённые, суженные в  черешок 1—1,5 мм длиной или сидячие, цельнокрайные или верхние иногда в основании редко-зубчатые, голые или с обеих сторон рассеянно-волосистые и по краю покрытые короткими, жёсткими ресничками.

Цветки на голых цветоножках 1—2 мм длиной, прямые, позже горизонтально отклонённые и обращённые в одну сторону, в редком кистевидном соцветии, 2—7 см длиной и 1 см шириной. Прицветники сходные по форме с листьями, яйцевидные или линейно-ланцетные, 1,7 см длиной, 0,4 см шириной, нижние в основании округлые, цельнокрайные или слабо выемчато-зубчатые, верхние в основании клиновидные, с 1—2 несколько шиловидно-линейными зубцами или все цельнокрайные. Чашечка 7 мм длиной, почти голая, с длинной трубкой 3 мм длиной, по жилкам иногда редко-волосистой и с линейно-шиловидными, вверх оттянутыми, почти равными зубцами 4(5) мм длиной, короче трубки венчика, по краю с редкими, короткими, жёсткими волосками. Венчик в 1½—2½ раза длиннее чашечки, лимонно-жёлтый, белый, буроватый или вначале желтоватый, позже светло-розовый с пурпуровыми полосками, с прямой, белой трубкой, в зеве более-менее замкнутой, нижняя губа слабо отклонена от сплюснутой верхней. Тычинки с пыльниками 2,5 мм длиной, с неравными, остроконечными придатками, нижние длиннее остальных. Завязь яйцевидная, 2—3 мм длиной, 1,5 мм шириной, голая. Столбик в 3 раза длиннее завязи, наверху загнутый, гладкий.

Коробочка яйцевидная, заострённая, почти прямая, 0,8—1 см длиной, 0,4—0,5 см шириной, немного или на 1/3 длиннее чашечки, голая, косо заострённая, щель вскрытия голая. Семена продолговатые, 5,5—6 мм длиной, 2,5 мм шириной, гладкие. Цветёт с мая по июль.

Вид описан из Западной Европы.

Распространение 
Вид широко распространён в лесной зоне Европы и Западной Сибири, доходя на востоке до бассейна Енисея. Европа: лесная полоса, Скандинавия, включая Арктическую Скандинавию, горы Средней Европы, Кольский полуостров, Карелия, Приполярный Урал, Северный Урал (гора Сабля); Арктическая часть России: юг Канина, южное побережье Чёшской губы, Мурман; Западная Сибирь: юг; Восточная Сибирь: среднее течение Енисея; Малая Азия.

Растёт в хвойных, лиственных и смешанных лесах, в тундрах, на полянах, лесных, разнотравных лугах, на ключевых и сфагновых болотах, по берегам озёр и морей.

Примечания

Литература

Ссылки 

Заразиховые
Флора Евразии